2 miejscowości w Polsce: 
 Imno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów 
 Imno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo